Chopin Ridge ist der Name der Gebirgszüge:
 Chopin Ridge (King George Island), Südliche Shetlandinseln
 Chopin Ridge (St. Lucia), Karibik